The Social Secretary – film del 1912 diretto da Lloyd B. Carleton 
The Social Secretary – film del 1913 prodotto dalla Reliance Film Company
The Social Secretary – film del 1916 diretto da John Emerson